Gore kan syfta på

Personer 
 Al Gore (1948–), amerikansk politiker (demokrat), affärsman, nobelpristagare och miljöaktivist
 Martin Gore (1961–), brittisk musiker, gitarrist, keyboardist, sångare och låtskrivare
 Gore Verbinski (1964–), amerikansk filmregissör
 Gore Vidal (1925–2012), amerikansk författare och politisk aktivist

Kultur 
 Gore, filmgenre där tyngdpunkten ligger på överdrivet våld och stora mängder blod, se Splatter

Geografi

Etiopien 

 Gorē, ort, Oromia, 
 Gore Airport (flygplats i Etiopien)

Kanada 

 Gore (kommun), Québec, Laurentides, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar